Robert Adamson kan syfta på bland andra:

* Robert Adamson (1821–1848), skotsk kemist och fotograf
 Robert Adamson (1852–1902), skotsk filosof